

Ґрущин — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрущин — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрущин — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрущин — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства